Captive (1986), een Brits-Franse film van Paul Mayersberg
 Captive (1998), een Amerikaanse film van Roger Cardinal
 Captive (2012), een Frans-Philipijnse film van Brillante Mendoza
 Captive (2015), een Amerikaanse film van Jerry Jameson
 Captive (computerspel), een computerspel
 Captive (verzekeren), een verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon
 Captive (soundtrack), een soundtrackalbum van The Edge, van de gelijknamige film uit 1986